Barda kan syfta på:

Barda (TV-program) – ett barn- och ungdomsprogram på TV 
Barda (film) – en turkisk skräckfilm från 2007

Personer 
Jean-Pierre Barda (1965–), en svensk musiker och stylist

Geografi

Azerbajdzjan 

 Bərdə, Bärdä, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar